Жюйак — кантон во Франции, в департаменте Коррез
 Жюйак — коммуна во Франции, в департаменте Жер
 Жюйак — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда
 Жюйак — коммуна во Франции, в департаменте Коррез

См. также
 Жюйак-ле-Кок
 Маспи-Лалонкер-Жюйак